

Patronyme 

 
 Edmond Filhol de Camas, homme politique français ;
 Jean Edmond Filhol de Camas, général français ;
 Jean-Gilles Filhol-Camas, officier de marine français ;
 Philippe Malivoire Filhol de Camas (1907-1992), général français, gouverneur militaire de Paris.

Toponyme 

 
 Camas, une commune située dans la province de Séville de la communauté autonome d’Andalousie ;
 Le pont de Camas, un pont de Séville.
 
 Camas, une ville de l’État de Washington
 Le comté de Camas, un comté situé dans l’Idaho.
 
 Le Camas est un quartier du  de Marseille.

Arts et culture 
 Camas, un court métrage de Manuela Burló Moreno sorti en 2010.

Lien externe 
 
Patronyme picard